Kivikkosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kivikkosaari (ö i Lappland), Östra Lappland, 
 Kivikkosaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Kivikkosaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,41, long 27,78), 
 Kivikkosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu), 
 Kivikkosaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,28, long 28,55), 
 Kivikkosaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen), 
 Kivikkosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio), 
 Kivikkosaari (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 
 Kivikkosaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar